Park County ist der Name folgender Countys:

in den Vereinigten Staaten:
 Park County (Montana) im Bundesstaat Montana
 Park County (Colorado) im Bundesstaat Colorado
 Park County (Wyoming) im Bundesstaat Wyoming

in exterritorialen Gebieten:
 Park County (Jefferson-Territorium), im Jefferson-Territorium